Maizières, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Maizières, település Franciaországban, Sarthe megyében
Maisoncelles-du-Maine, település Franciaországban, Mayenne megyében
Maisoncelles-en-Gâtinais, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Maisoncelles-sur-Ajon, település Franciaországban, Calvados megyében
Maisoncelles-en-Brie, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Maisoncelles-Pelvey, település Franciaországban, Calvados megyében
Maisoncelles-la-Jourdan, település Franciaországban, Calvados megyében